Agustín Menéndez Campiña (Candás, 1968), futbolista asturià 
 Alfonso Menéndez Vallín (Avilés, Astúries, 1966), tirador amb arc asturià 
 Antonio Menéndez González (Cangas del Narcea, 1946), ciclista asturià
 Artur Menéndez Aleyxandre (Barcelona, 1899 - 1984), compositor, crític i musicògraf barceloní 
 Aurelio Menéndez Menéndez (Gijón, Astúries, 1927), jurista i polític espanyol 
 Benjamín Menéndez Navarro (Avilés, Astúries, 1963), pintor, escultor i ceramista espanyol 
 Diego Catalán Menéndez Pidal (Madrid, 1928 - 2008), filòleg i investigador espanyol 
 Elvira Menéndez de Melanda (~996 - 1022), reina consort de Lleó (~1010-1022), filla de Menendo González, comte de Galícia i comte del primer comtat de Portugal
 Emilio Menéndez Pallarés, advocat i llicenciat en filosofia i lletres espanyol, Gran Mestre del Gran Orient Espanyol (1901-1904) i diputat republicà
 Emilio Menéndez del Valle (Madrid, 1945), advocat i polític espanyol 
 Faustino Menéndez Pidal de Navascués (Saragossa, 1924), heraldista aragonès
 Herminio Menéndez Rodríguez (Candás, 1953), piragüista espanyol
 Jordi Menéndez i Pablo (Barcelona, 1956), polític i gestor públic català
 José Manuel Menéndez Erimia (Avilés, 1971), futbolista asturià que ocupa la posició de migcampista 
 Juanjo Menéndez (Madrid, 1929 – 2003), actor espanyol 
 Júlia Menéndez i Ortega (Barcelona, 1985), jugadora d'hoquei sobre herba en la posició de migcampista 
 Luís Menéndez Maseras (segle XX), militar manresà 
 Marcelino Menéndez Pelayo (Santander, 1856 - 1912), polígraf i erudit espanyol
 Osleidys Menéndez Sáez (Martí, província de Matanzas, Cuba, 1979), atleta cubana 
 Ramón Menéndez Pidal (La Corunya, 1869 - Madrid, 1968), filòleg, historiador, folklorista i medievalista espanyol
 Teodomiro Menéndez (Oviedo, 1879-Madrid, 1978), polític socialista i sindicalista asturià 
 Vicente Menéndez Santarúa (Carreño, Astúries, 1936), pintor i escultor espanyol